Wolrad Kreusler ist der Name folgender Personen:

* Wolrad Kreusler (Mediziner) (1817–1901), deutscher Arzt und Dichter
 Wolrad Kreusler (Politiker) (1892–nach 1949), deutscher Landwirt und Politiker (DDR-CDU)